Beaufort kan avse:
 En skala för vindstyrka, se Beauforts skala

Geografi 
 Beauforthavet

Beaufort kan även syfta på följande platser:

Australien 

 Beaufort (ort i Australien, South Australia), Wakefield, 
 Beaufort, Victoria, Pyrenees,

Frankrike 

 Beaufort-sur-Gervanne, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Beaufort-en-Vallée, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Beaufort-en-Santerre, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Beaufort-en-Argonne, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Beaufort-Blavincourt, Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, 
 Beaufort, Jura, 
 Beaufort, Savoie, 
 Beaufort, Isère, 
 Beaufort, Haute-Garonne, 
 Beaufort, Hérault, 
 Beaufort, Nord,

Libanon 

 Beaufort, Libanon, fornlämning, Nabatiye,

Luxemburg 

 Beaufort, Luxemburg, huvudort i kommunen Beaufort, 
 Beaufort, Luxemburg (kommun), kommun i kantonen Echternach

Malaysia 

 Beaufort, Sabah,

Schweiz 

 Beaufort, Schweiz, bergstopp, Valais,

Storbritannien 

 Beaufort, Blaenau Gwent, community i Wales,

Sydafrika 

 Beaufort West, stad, Västra Kapprovinsen, Centrala Karoodistriktet, 
 Fort Beaufort, stad, Östra Kapprovinsen, Amatoledistriktet, 
 Port Beaufort, bebyggelse, Västra Kapprovinsen, Eden,

USA 

 Beaufort, North Carolina, countyhuvudort, Carteret County, 
 Beaufort County, North Carolina
 Beaufort, South Carolina, countyhuvudort, Beaufort County, 
 Beaufort County, South Carolina
 Beaufort County Airport, South Carolina,

Personer 
 Francis Beaufort (1774–1857), brittisk konteramiral, Beaufortskalans skapare
 Edmund Beaufort, 2:e hertig av Somerset (1406–1455)
 Edmund Beaufort, 4:e hertig av Somerset (ca 1438–1471)
 Francis Beaufort (1774–1857)
 Henrik Beaufort (1374–1447)
 Henrik Beaufort, hertig av Somerset (1436–1464)
 Johanna Beaufort (1404–1445), drottning av Skottland
 John Beaufort, 1:e earl av Somerset (1373–1410)
 Margaret Beaufort (1443–1509)
 Pierre Roger de Beaufort (1331–1378), påve, se Gregorius XI
 Thomas Beaufort (1377–1426)
 Carel Godin de Beaufort (1934–1964), nederländsk formel 1-förare

Övrigt 
 Beaufort, en fransk ost
 Bristol Beaufort, ett brittiskt torpedflygplan (1938-1944)

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Libanonförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar